Пушкинское благочиние:

 Пушкинское благочиние — округ Санкт-Петербургской епархии.
 Пушкинское благочиние — округ Сергиево-Посадской епархии.